Le Calvaire de la Croix rouge de Pont-Melvez, une commune du département des Côtes-d'Armor dans la région Bretagne en France, est un calvaire en granit datant du . Il est inscrit monument historique depuis le .

Bibliographie 
 Le Patrimoine des Communes des Côtes-d’Armor. Flohic Editions, volume 1, Paris 1998, , .

Références

Liens externes 

PontMelvez
PontMelvez
Monument historique inscrit en 1964
Pietà
Monument historique dans les Côtes-d'Armor
Pont-Melvez